Dowhaliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Dowgalewka/Довгалевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Dowhaliwka (Isjum)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Dowhaliwka (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Welyka Bahatschka, siehe Dowhaliwka (Welyka Bahatschka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Dowhaliwka (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Dowhaliwka (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Talalajiwka, siehe Dowhaliwka (Talalajiwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche, siehe Dowhaliwka (Pohrebyschtsche)